Kanton Châlons-en-Champagne-1
 Kanton Châlons-en-Champagne-2
 Kanton Châlons-en-Champagne-3
 Kanton Châlons-en-Champagne-4